Night Walks – debiutancki album studyjny edynburskiej grupy Hidden Orchestra, wydany w 2010 roku przez brytyjskie wydawnictwo Tru Thoughts. Był albumem miesiąca BBC Radio 1.

Lista utworów

Muzycy 
 Joe Acheson - kompozycja, produkcja, elektronika, kontrabas
 Poppy Ackroyd - instrumenty klawiszowe, skrzypce
 Tim Lane - perkusja
 Jamie Graham - perkusja

Przypisy 

Albumy muzyki elektronicznej
Albumy muzyczne wydane w roku 2010
Albumy Tru Thoughts